Плезант-Хилл, Плезант-Хиллз (; ) — англоязычный топоним.

Топонимы

США 
Населённые пункты
  — город в Айове.
  — поселение в Алабаме.
  — ряд мелких поселений в Арканзасе.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Калифорнии.
  — ж/д станция города.
  — деревня в Луизиане.
  — город в Миссури.
  — деревня в Огайо.
  — поселение в Огайо.
  — поселение в Орегоне.
  — поселение в Пенсильвании.
  — боро в Пенсильвании.
  — ряд мелких поселений в Северной Каролине:
  — в округе Уилкс.
  — городок в Теннесси.

Тауншипы
Основная статья: 
  — в Иллинойсе.
 Плезант-Хилл — в Миннесоте.

Австралия 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Прочее 
  — исторический дом-музей в Кентукки, США.
  — в г.  (Висконсин, США).
  — район в Саскатуне (Саскачеван, Канада).

См. также